Miejscowości w Polsce:
 Żakowola Poprzeczna
 Żakowola Radzyńska
 Żakowola Stara